Gusev (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Mars vernoemd naar Matvej Goesev

Zie ook 
 Goesev